Il Premio Osella per il migliore contributo tecnico era un riconoscimento consegnato all'interno della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia tra il 2004 e il 2012.

Albo d'oro

Anni 2000 

 2004: Studio Ghibli - Il castello errante di Howl (Hauru no ugoku shiro)
 2005: William Lubtchansky - Les amants réguliers
 2006: Emmanuel Lubezki - I figli degli uomini (Children of Men)
 2007: Rodrigo Prieto - Lussuria - Seduzione e tradimento (Se, jie)
 2008: Alisher Khamidkhodjaev e Maksim Drozdov - Soldato di carta (Bumažnyj soldat)
 2009: Sylvie Olivé - Mr. Nobody

Anni 2010 

 2010: Mikhail Krichman - Silent Souls (Ovsyanki)
 2011: Robbie Ryan - Wuthering Heights
 2012: Daniele Ciprì - È stato il figlio

Note 

Premi della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia
Premi cinematografici per la tecnica